Correzione (Korrektur) – romanzo di Thomas Bernhard del 1975
 Rilevazione e correzione d'errore
 Correzione fraterna
 Correzione di gamma